Elara pode se referir a:

 Elara (mitologia), personagem da mitologia grega, mãe do gigante Tício, filho de Zeus
 Elara (satélite natural), uma das luas do planeta Júpiter
 Elara (monarca), antigo rei do Ceilão (Sri Lanka)

Desambiguação